Backus (Minnesota) — cidade no estado de Minnesota, Estados Unidos
 John Backus (19242007) — cientista da computação americano
 Formalismo de Backus-Naur